Венкстерн — фамилия русского дворянского рода шведского происхождения (см. Венкстерны); известные носители:
 Венкстерн, Александра Алексеевна (1843—1914) — русская писательница (псевдоним А. В. Стерн).
 Венкстерн, Алексей Алексеевич (1855—1909) — русский литератор-любитель и педагог, поэт, переводчик.
 Лопухина, Анна Ивановна (1786—1869) — Анна Ивановна Лопухина, урожденная баронесса фон Венкстерн.
 Венкстерн, Наталья Алексеевна (1891—1957) — советская писательница, драматург, переводчица.
 Венкстерн, Татьяна Владимировна (1917—2014) — биолог, лауреат Государственной премии СССР.